Peers ist der Familienname folgender Personen:

 Bobbie Peers (* 1974), norwegischer Filmregisseur und Autor

 Donald Peers (1908–1973), walisischer Sänger
 Edgar Allison Peers (1891–1952), britischer Romanist und Hispanist
 Edith Peers-Williams († 1897), britische Adlige
 John Peers (* 1988), australischer Tennisspieler
 Sally Peers (* 1991), australische Tennisspielerin
 William R. Peers (1914–1984), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Peer
 Peirce
 Pearce
 Pierce
 Pears